

«Woman in Love» — песня 1980 года американской певицы Барбры Стрейзанд. Была выпущена ею как сингл и включена в её альбом Guilty (1980).

Авторы песни — Барри и Робин Гибб из Bee Gees. За неё они получили Премию Ивора Новелло в номинации «Best Song Musically and Lyrically».

Это четвёртый из четырёх синглов Барбры Стрейзанд, ставших платиновыми по продажам. Также эта песня считается крупнейшим международным хитом певицы.
После смерти Джона Леннона в декабре 1980-ого года, Барбара призналась что теперь исполняет свой хит только в память о своём любимом исполнителе.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни 1980 года
Синглы 1980 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы Columbia Records
Песни, написанные Барри Гиббом
Песни, написанные Робином Гиббом
Песни, написанные Морисом Гиббом
Песни, спродюсированные Барри Гиббом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM